Mecze Mistrzostw Świata w grupie H odbywają się w dniach 16, 21 oraz 25 czerwca. Rywalizacja o dwa miejsca premiowane awansem toczy się pomiędzy drużynami Chile, Hiszpania, Honduras oraz Szwajcaria. Drużyny z grupy H w 1/8 finału spotkały się z drużynami z grupy G.

Tabela

Mecze

Honduras – Chile

Hiszpania – Szwajcaria

Chile – Szwajcaria

Hiszpania – Honduras

Chile – Hiszpania

Szwajcaria – Honduras

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 

Mistrzostwa Świata w Piłce Nożnej 2010